Адальберон II (Адальберо II; , ; ок. 958—, Мец) — епископ Вердена в 984 году, епископ Меца с 984 года; второй сын герцога Верхней Лотарингии Фридриха I и Беатрисы Французской, дочери герцога Франции Гуго Великого.

Биография 
Адальберон был избран для духовной карьеры. Воспитывался в  в лотарингском Горзе.

В 984 году во время мятежа Генриха II Строптивого, герцога Баварии, Адальберон по инициативе своей матери временно исполнял обязанности епископа Вердена. Однако епископство было бедное и беспокойное, поэтому, узнав о смерти 7 октября того же года епископа Меца Тьерри (Дитриха) I, Адальберон отказался от Вердена и добился назначения 16 октября епископом более благополучной Мецской епархии.

Адальберон содействовал монастырской реформе в Лотарингии под влиянием монастыря Клюни. Он также основал в Меце .

В 1004—1005 годах он поддержал императора Генриха II, выступив противником близкородственного брака герцога Каринтии Конрада.

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в 950-е годы
Барруанская линия Вигерихидов
Епископы Меца
Епископы Вердена
Епископы X века
Епископы XI века